Суші — традиційна страва японської кухні
 Суші — громада  в Швейцарії в кантоні Во
 Суші гьол — кінофільм режисера Керна Секстона